Clusia kan syfta på:

 Clusia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Clusia (växter) – ett släkte av växter